Annertusoq bezeichnet:
 Annertusoq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Annertusoq (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Annertusoq (Insel, Sisimiut) (Møller Ø), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Annertusoq (Insel, Upernavik), Insel  im Distrikt Upernavik, Grönland